Jméno a příjmení Jan Stránský má více nositelů:

 Jan Stránský (lední hokejista) – český lední hokejista (* 1990)
 Jan Stránský (politik) – český a československý politik (1913–1998), poválečný poslanec za národní socialisty, po roce 1948 v exilu